Françoise Prévost (1680-1740), danseuse française ;
 Françoise Prévost (1930-1997), actrice française.